Roosen ist der Familienname folgender Personen:

 Berend Roosen (Reeder) (1705–1788), Hamburger Reeder und Mennonit
 Berend Roosen (Offizier) (1873–1945), deutscher Offizier, Polizeipräsident von Halle (Saale)
 Gérard Roosen (1869–1935), belgischer Maler
 Gerrit Roosen (1612–1711), deutscher Kaufmann und Prediger
 Klaus Roosen (* 1944), deutscher Neurochirurg
 Luc Roosen (* 1964), belgischer Radfahrer
 Richard Roosen (1901–1980), deutscher Maschinenbauingenieur
 Rudolph Roosen (1830–1907), deutscher Kaufmann und Senator
 Timo Roosen (* 1993), niederländischer Radsportler

Siehe auch:
 Rosen (Name)